Benjamin Baillaud (1848–1934), astronome français. 
 Jules Baillaud (1876-1960), astronome français, fils du précédent
 Baillaud, cratère lunaire

Homonymie de nom de famille
Patronyme français